Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2001 fand vom 22. bis 30. September in Bulgarien statt. Die Spiele wurden in Sofia und Warna ausgetragen. Russland gewann zum 17. Mal den Titel.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Sechsergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die Dritten und Vierten spielten um die Ränge fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde 
Deutschland spielte mit Christina Benecke, Andrea Berg, Béatrice Dömeland, Angelina Grün, Tanja Hart, Ulrike Jurk, Ina Mäser, Hanka Pachale, Kathy Radzuweit, Sylvia Roll, Judith Sylvester und Birgit Thumm. Trainer war Lee Hee-wan.

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Bulgarien war als Gastgeber gesetzt. Die besten drei Mannschaften der Europameisterschaft 1999 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren Russland als Titelverteidiger, der Zweite Kroatien und der Dritte Italien.

Zwölf Mannschaften spielten um acht weitere Plätze bei der Endrunde. In drei Vierergruppen traten sie gegen jeden Gegner zuhause und auswärts an. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

2001
Europameisterschaft der Frauen
Europameisterschaft der Frauen 2001
Sportveranstaltung in Sofia
Sportveranstaltung in Warna